FOC steht für:
 Factory-Outlet-Center, Fabrikverkaufszentrum
 Faint Object Camera, Kamera an Bord des Hubble-Weltraumteleskops
 Fiber optic cable, deutsch Glasfaserkabel
 Field Oriented Commutation, deutsch Feldorientierte Kommutation, Vektorbasierte Ansteuerung eines BLDC-Motors
 Free of Charge, eine der möglichen Handelsklauseln
 Full Operational Capability, Status eines Projekts
 Flughafen Fuzhou Changle (IATA-Code), Flughafen in Fuzhou, Provinz Fujian, Volksrepublik China

Abkürzung